Plaats in Indonesië
 Pabean (Purwakarta), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Pabean (Pekalongan Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Pabean (Dringu), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Pabean (Sedati), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java